Il doppio del torneo di tennis Tokyo Indoor 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mike De Palmer e Gary Donnelly che hanno battuto in finale Andrés Gómez e Ivan Lendl 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Paul Annacone /  Mike Flach (primo turno)
 Andrés Gómez /  Ivan Lendl (finale)

 Scott Davis /  David Pate (quarti di finale)
 Mike De Palmer /  Gary Donnelly (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tokyo Indoor 1986